Васи́лий Ива́нович О́бухов (1861 — ) — русский , преподаватель и духовный писатель.

Биография 
Окончил Нижегородскую духовную семинарию; в 1882—1886 годах учился в Казанской духовной академии, которую окончил со степенью кандидата с правом получения степени магистра без устного экзамена. С 1 ноября 1892 года до конца жизни преподавал Священное Писание в Оренбургской духовной семинарии, имел чин надворного советника.

Опубликовал статьи в «Оренбургских епархиальных ведомостях» за 1886 и 1889 год: «О превосходстве христианства над мусульманством», «Записки по философии. Введение в философию», «Анализ учения св. апостола Павла о несостоятельности ветхозаветного закона в деле оправдания человека перед Богом».

Примечания

Литература 
 
 Филиппович Г. И. Памяти преподавателя Оренбургской духовной семинарии Василия Ивановича Обухова. — Оренбург, 1910.

Православные богословы
Выпускники Нижегородской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии
Преподаватели Оренбургской духовной семинарии
Надворные советники